Taira (clan), vroegere Samoeraiclan
 Taira (geslacht), geslacht van nachtkaardespinnen
 Yoshihisa Taira (1937 – 2005) een Frans componist van Japanse komaf

Zie ook 
 Tayra (Eira barbara), een Amerikaans marterachtig dier